IWS steht als Abkürzung für:
 Induktive Weichensteuerung
 International Welding Specialist
 das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik in Dresden
 IBM Workload Scheduler (Computer)
 Internationales Wollsekretariat / International Wool Secretariat
 das Internationale Wollsiegel
 Internationale Bezeichnung für den Sportbootführerschein Binnen unter Segel – IWS: IW (Inland waters), S (Sailing craft)

i. w. S.
 steht für: im weiteren Sinne

Abkürzung